Tallet peut désigner :
 Brian Tallet, un joueur américain de baseball
 José Zacarías Tallet, un poète cubain
 Pierre Tallet, un égyptologue français

Homonymie de patronyme